Dimitrie Brătianu (1818–1892) – rumuński polityk, premier Rumunii w 1881 roku 
 Ion Brătianu (1821–1891) – rumuński polityk
 Ion I.C. Brătianu (1864–1927) – rumuński polityk, pięciokrotny premier Rumunii w latach 1909–1927 
 Pia Brătianu (1841–1920) – żona Iona Brătianu, matka premierów Rumunii Iona I.C. Brătianu i Vintilă Brătianu 
 Vintilă Brătianu (1867–1930) – rumuński polityk, premier Rumunii w latach 1927–1928